Lentegí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lentegí (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Lentegí (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar